Toi, c'est moi peut faire référence à :

 Toi, c'est moi, une opérette française créée en 1934.
 Toi, c'est moi, un film musical français sorti en 1936, adapté de l'opérette éponyme.
 Toi, c'est moi, un film américano-canado-britannique sorti en 2006.
 Toi c'est moi, une chanson de Priscilla sortie en 2004.